Gleisenhof ist der Ortsname von

 Gleisenhof (Himmelkron), Ortsteil der Gemeinde Himmelkron, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Gleisenhof (Neunkirchen am Brand), Ortsteil des Marktes Neunkirchen am Brand, Landkreis Forchheim, Bayern